Builders Exchange Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Builders Exchange Building (Santa Ana, Kalifornien), NRHP-ID 82002223
 Builders Exchange Building (San Antonio, Texas), NRHP-ID 94001335